Lescun est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Jean de Lescun (??-1473), dit « le bâtard d’Armagnac » 
 Jean de Lescun (archevêque) (??-1483), archevêque français d'Auch, frère du premier
 Thomas de Foix-Lescun

Pseudonyme 

 François Lescun (1934-), nom de plume de Jean-Noël Segrestaa, universitaire et poète français.

Toponyme 

 Lescun (Pyrénées-Atlantiques), commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.

Voir aussi 
 Lescuns (avec un « s » final), commune française, située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.
Lesquin

 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme français